Het judotoernooi in de klasse boven 78 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 12 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Idalys Ortíz uit Cuba. Namens Nederland nam Tessie Savelkouls deel aan deze klasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Vrouwen 78+